Lamellareidae är en familj av kvalster. Lamellareidae ingår i överfamiljen Licneremaeoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lamellareidae 9 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Lamellareidae